

Araldica  
Salamandra – figura araldica

Mitologia  
 Salamandra – animale mitologico

Musica 
 Salamandra – album di Miguel Bosé del 1986

Zoologia 
 Salamandroidea – sottordine degli anfibi, a cui appartiene la famiglia:
 Salamandridae – famiglia degli anfibi, a cui appartiene il genere:
 Salamandra – genere degli anfibi, a cui appartengono le specie:
 Salamandra algira
 Salamandra atra
 Salamandra corsica
 Salamandra infraimmaculata
 Salamandra lanzai
 Salamandra luschani
 Salamandra salamandra

Altro  
 Salamandra – spirito elementale
 Salamandra – pannello forato con ganci riposizionabili.
 Salamandra – grill in cui il calore si irradia verso il basso da radianti a gas o da barre elettriche
 Salamandra –  film del 1928, diretto da Grigorij L'vovič Rošal' e Michail Doller